Est contrafactuel (ou « contrefactuel ») ce qui aurait pu être si…, mais qui n'est pas.

Concepts 

 La contrafactualité est une notion en philosophie, liée plus particulièrement aux réflexions sur la logique modale et les mondes possibles.
 La notion de contrafactualité se retrouve également en physique, en particulier en physique quantique : selon celle-ci, des événements contrefactuels, qui auraient pu se produire mais qui ne se sont pas produits, influent sur les résultats de l'expérience.
 L’histoire contrefactuelle propose une réflexion sur les événements du passé et les prises de décision d'individualités marquantes.

en:Counterfactual (disambiguation)